

Biologia 
 Ciclo de Calvin
 Ciclo de Krebs
 Ciclo de vida
 Ciclo menstrual

História 
 Ciclo da borracha
 Ciclo do ouro

Física

Ciclos termodinâmicos

Ciclos de combustão externa 
 Ciclo de Carnot
 Ciclo Ericsson
 Ciclo Rankine
 Ciclo regenerativo
 Ciclo Stirling
 Ciclo Stoddard
 Ciclo Vuilleumier

Ciclos de combustão interna 
 Ciclo Atkinson
 Ciclo Brayton
 Ciclo Diesel
 Ciclo Lenoir
 Ciclo Miller
 Ciclo de Otto

Outros 
 Ciclo econômico
 Ciclo (álbum)
 Ciclo (teoria de grafos)
 Ciclo hidrológico

Desambiguações de biologia